Název Jamné má více sídel:
 Jamné, obec v okrese Jihlava
 Jamné (Tišnov), část města Tišnov v okrese Brno-venkov
 Jamné (Boršov nad Vltavou), část obce Boršov nad Vltavou v okrese České Budějovice

 Jamné nad Orlicí, obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Dolní Jamné, část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-sever
 Vysoké Jamné, část obce Lestkov v okrese Tachov

Externí odkazy